La formula molecolare C14H12O2 può indicare:
 Benzoino
 Benzoato di benzile
 Acido 4-bifenilacetico
 1-cheto-1,2,3,4-tetraidrofenantrene
 Pinosilvina
 3,4-diidrossistilbene
 Stilbestrolo

Formule molecolari